Sunset Boulevard kan syfta på:
 Sunset Boulevard – en långsträckt gata i Los Angeles, Kalifornien, USA
 Sunset Boulevard (film) – en amerikansk noir-film från 1950
 Sunset Boulevard (musikal) – en musikal av Andrew Lloyd Webber baserad på filmen